Фриланд има више значења:
 Фриланд (Вашингтон)
 Фриланд (Мичиген)
 Фриланд (Пенсилванија)